

Provincia di Treviso
Soligo – fiume
Soligo – frazione di Farra di Soligo

Cognome
Evans Soligo (Marghera, 1979), calciatore